Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Jared Palmer che hanno battuto in finale Nicolás Pereira e Maurice Ruah 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Jared Palmer (Campioni)
 Paul Annacone /  David Wheaton (primo turno)

 Mike Bauer /  David Rikl (quarti di finale)
 Doug Flach /  Mark Keil (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1993